Liefje (verhaal)
Liefje (film)